

Patronymes 

 Ben Aronson (1958- ) : peintre américain
 Boris Aronson (1899-1980), décorateur, costumier et éclairagiste de théâtre américain d'origine russe
  (1923-2015) : peintre américain (père du précédent)
 Elliot Aronson (1932- ) : psychologue américain
  (John Hugo Aronson) (1891-1978) : gouverneur du Montana
 Judie Aronson (1964- ) : actrice américaine
 Naoum Aronson (1872-1943) : sculpteur russe
 Philippe Aronson (1967- ) : écrivain et traducteur français

Patronyme juif